Irma (imię)
 MS "Irma" – statek wodny
 Irma (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech
 Irmo (Tolkien) – Valar
 Irma – piosenkarka z Kamerunu tworząca we Francji
 Irma – huragan aktywny od 30.08.2017